Příjmení Vojtík je domácká podoba křestního jména Vojtěch, může se ale jednat i o české příjmení:

 Jiří Vojtík (* 1981) – český atlet

 ženská varianta s přechýlením

 Stanislava Vojtíková-Janků (1933–2010) – česká pilotka proudových letounů

 jiný význam 

 Vojtík a duchové – česká televizní pohádka z roku 1997

Česká příjmení